Il doppio del torneo di tennis Internazionali Femminili di Palermo 2007, facente parte del WTA Tour 2007, ha avuto come vincitrici Marija Korytceva e Dar'ja Kustova che hanno battuto in finale Alice Canepa e Karin Knapp 6–4, 6–1.

Teste di serie

 Maria Elena Camerin /  Émilie Loit (primo turno)
 Lourdes Domínguez Lino /  Flavia Pennetta (primo turno)

 Eva Birnerová /  Michaëlla Krajicek (primo turno)
 Klaudia Jans-Ignacik /  Alicja Rosolska (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Internazionali Femminili di Palermo 2007